La entrada Solidaridad Obrera puede hacer referencia a:

Solidaridad Obrera, sindicato catalán precursor de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT);
Solidaridad Obrera, sindicato chileno adherido a la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT);
Confederación Sindical Solidaridad Obrera, sindicato español surgido de una escisión de la Confederación General del Trabajo (CGT);
Solidaridad obrera, histórico periódico anarcosindicalista español;
Solidaridad Obrera, red socialista democrática de Filipinas.